

Cinema 
Perfidia (Shopworn) – film del 1932 diretto da Nick Grinde 
Perfidia (Les dames du Bois de Boulogne) – film del 1945 diretto da Robert Bresson
Perfidia – film del 2014 diretto da Bonifacio Angius

Letteratura 
 Perfidia (Malice) – romanzo di Danielle Steel del 1996

Musica 
 Perfidia – brano musicale di Alberto Domínguez